Amerikai Egyesült Államok
 Glacier (Washington)
 Glacier megye, Montana
 Kanada
 Glacier (Brit Columbia)
Zene
 Glacier, japán rockegyüttes
 Glacier, Blue Sky Black Death-album
Egyéb
 GLACIER, a Nemzetközi Űrállomás fagyasztója